Torre de la Liberación puede referirse a:

 Torre de la Liberación (Kuwait) una torre de telecomunicaciones de la ciudad de Kuwait.
 Torre de la Liberación (Besarabia) una desaparecida torre conmemorativa de la emancipación de la región de Besarabia.